Scherfig ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Scherfig (1905–1979), dänischer Schriftsteller, Maler und Illustrator 
 Lone Scherfig (* 1959), dänische Drehbuchautorin und Regisseurin